Enristjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Enristjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Enristjärnen, Dalarna, sjö i Vansbro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn